Název Rybná má více sídel:
 Rybná – část obce Pernink v okrese Karlovy Vary
 Česká Rybná – obec v okrese Ústí nad Orlicí
 Pustá Rybná – obec v okrese Svitavy
 Rybná nad Zdobnicí – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Česká Rybná (Proseč) – část obce Proseč v okrese Chrudim
 Nebeská Rybná – část obce Rokytnice v Orlických horách v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Suchá Rybná – část obce Svídnice v okrese Rychnov nad Kněžnou

ulice
 

vodní toky
 Rybná (přítok Bílé Bystřice) – levostranný přítok Bílé Bystřice v okrese Karlovy Vary v Karlovarském kraji
 Rybná (přítok Divoké Orlice) – levostranný přítok Divoké Orlice v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji
 Rybná (přítok Lužnice) – levostranný přítok Lužnice v okrese Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji

Externí odkazy